Сен-Марте́н-о-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північ від Парижа, 50 км на південний схід від Ам'єна, 36 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 119 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 312,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мартен-о-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-о-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза